David King (*1939), químico británico
 David King (*1941), historiador de la ciencia británico
 David King (*1970), historiador estadounidense
 David King (*1984), patinador artístico británico
 David King (*1989), jugador de fútbol americano
 David King, personaje de videojuego